Rasca puede referirse a:
 El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus.
 El nombre común de la planta Adenocarpus decorticans.

Enlaces externos 
 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para rasca.